Indestructible kan syfta på:

Indestructible (Disturbed-album) – det fjärde studioalbumet av det amerikanska hårdrocks-/metalbandet Disturbed
Indestructible (låt av Disturbed) – en låt från det fjärde studioalbumet av det amerikanska hårdrocks-/metalbandet Disturbed
Indestructible (Rancid-album) –  ett musikalbum av punkrockbandet Rancid från 2003
Indestructible (låt av Rancid) – en låt av punkrockbandet Rancid
Indestructible (The Four Tops-album) – ett musikalbum av The Four Tops
Indestructible (låt av Robyn) – en syntpoplåt framförd av den svenska artisten Robyn
Indestructible! – ett album av Anita O'Day